Иль-де-Франс: 
 Иль-де-Франс — историческая область Франции и регион в центральной части Парижского бассейна. 
 Иль-де-Франс — историческое название острова Маврикий.  
 Иль-де-Франс — французский океанский лайнер.